Le tumulus de Collada Verda II est un tumulus situé à Prats-de-Mollo-la-Preste, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Situation

Description

Histoire

Annexes

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi
 Liste de sites mégalithiques des Pyrénées-Orientales

Site mégalithique dans les Pyrénées-Orientales